Het ATP-toernooi van Miami 2008 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2008) werd gespeeld van 26 maart tot en met 6 april 2008. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Park in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2008 trok 297.011 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami